Ванд (Vendes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос. 

 Гюнтер Ванд (Günter Wand; 17 січня 1912, Ельберфельд, Німеччина — 14 лютого 2002, Ульміц, Швейцарія) — німецький диригент.